Diese Liste enthält Feldhandballspiele der luxemburgischen Feldhandballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1935 – 1947 – 1950 – 1955

Quelle bis 1956:

Sonstige Spiele

Einzelnachweise 

Luxemburg (Manner)
!Manner